Rokeri s Moravu () — сербская фолк-группа, использующая народные инструменты, и исполняющая преимущественно юмористические песни.

Состав 
 Лидер, основатель и автор большинства песен — Борис «Стойко» Бизетич ()
 Звонко Миленкович () — скончался в сентябре 2008 года от последствий болезни.
 Бранислав «Бане» Анджелович () — гитарист, покинул группу в середине 1988 по собственному желанию.
 Бранко Янкович () — погиб в 1982 году в автомобильной аварии во время их тура.

История 

Основана в 1977 году. Получила известность благодаря своему первому синглу «Стојадинка овце шиша», ставшему хитом в Югославии.

С 1978 по 1991 год записали 19 альбомов, после этого прекратили записываться и выступают исключительно на концертах. Прекращение записи альбомов в 1991 году было вызвано распадом Югославии, творческим кризисом и общей атмосферой усталости. За всю свою карьеру «Рокери с Мораву» выступили 2000 раз по всему миру. Следующий альбом, «Пројекат», был записан лишь спустя 16 лет — в 2007 году. Альбом был посвящён проблемам современного сербского общества вроде популярности пластической хирургии или ставок на спорт и т.н. кладионицах—букмекерских конторах. В записи приняли участие другие певцы сербской эстрады — Лепа Лукич, Предраг Живкович и Предраг Гойкович. Альбом был выпущен на DVD наряду с 20 видеоклипами на песни из него. После смерти Звонко Миленковича группа практически прекратила существование.

Наиболее продаваемым был Krkenzi kikiriki (1980). Было продано более миллиона экземпляров сборника «Кркензи кикирики еври деј». Хитами стали: Turio Ljubiša pivo da se 'ladi, Ja Tarzan a ti Džejn, Stojadinka ovce šiša, Seks na eks. Ведущим лейблом Югославии «Юготон» выпускались сборники популярных песен «Rokeri s Moravu» почти каждый месяц, из-за чего точное количество альбомов трудно установить точно. Новые диски могли состоять из нескольких прежних хитов и пары новых песен.

В их исполнении есть и смешные композиции (сказка-рэп про бабку, дедку и репку, про милицию), и пародии, благодаря остроумным текстам и прекрасным вокалу и аранжировке многие альбомы сразу становились «золотыми» или «платиновыми». На сцене музыканты одевались в современную одежду, но с отдельными элементами сербского народного костюма вроде безрукавок-елеков, войлочных шапок шайкач и поршней опанков.

Дискография 
Год — Название (продолжительность)

Rokeri s Moravu (1978)

Hitovi (1979)

Rocker's corporation (1979)

Rokeri s Moravu (1980)

Rokeri s Moravu (1981)

Ја Тарзан, а ти Џејн (1982)

Naj veri best (1982)

Aerobik (1982)

Dinastija (1984)

Tepsija (1984)

Picerija (1985)

Međunarodni poljoprivredni ansambl (1986)

Patak Dača (1987)

Pevu po kućama (1987)

Jugoslovenska ploča (1988)

Tajna večera (1989)

Pomozi Bože (1990)

Rokeri s Moravu (1990)

Nindže kornjače (1991)

Projekat (2007)

См. также 
 Рамбо Амадеус — югославский и черногорский певец

Ссылки 
 
 
 
 
 Official site of Boris Bizetić, containing full discography of Rokeri s Moravu (Serbian)

Музыканты Сербии